Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims Championships 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Gabriela Sabatini 4–6, 6–4, 6–0, 6–4.

Teste di serie 

 Steffi Graf (Campionessa)
 Martina Navrátilová (quarti di finale)

 Chris Evert (primo turno)
 Pam Shriver (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims Championships 1987